Palmetto peut désigner :

Botanique
 Sabal palmetto, le palmetto ou chou palmiste, est une plante de la famille des Arecaceae (les palmiers).

Toponyme 

 Palmetto Bay ou Palmetto est un village du comté de Miami-Dade en Floride ;
 Palmetto est un village du comté de Manatee en Floride ;
 Palmetto (Géorgie) ;
 Palmetto, ville située en Louisiane.

Cinéma 
 Palmetto est un film réalisé par Volker Schlöndorff.